Pedro Acosta puede referirse a:

 Pedro Acosta (futbolista), un exfutbolista venezolano.
 Pedro Acosta (motociclista), un piloto de motos español.